Chi Hydrae pode se referir a:
Chi1 Hydrae
Chi2 Hydrae